Géographie :
 Schönau, ville allemande de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Rhin-Neckar
 Schönau, commune allemande de Bavière dans l'arrondissement de Rottal-Inn
 Schönau am Königssee, commune allemande de Bavière dans l'arrondissement du Pays-de-Berchtesgaden
 Schönau an der Brend, commune allemande de Bavière dans l'arrondissement de Rhön-Grabfeld
 Schönau im Schwarzwald, ville allemande de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Lörrach
 Schönau (Pfalz), commune allemande de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest
 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen, commune allemande de Saxe dans l'arrondissement de Görlitz
 Schönau an der Triesting, commune autrichienne du district de Baden en Basse-Autriche.
 Schönau, quartier de la commune tchèque de Teplice, anciennement appelée Teplitz-Schönau

Personnalités :
 Élisabeth de Schönau, sainte catholique ;
 Horst Schönau, bobeur est-allemand.